Miejscowości w USA:
 McFarland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 McFarland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 McFarland – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 McFarland – amerykański film fabularny z 2015 roku